Geografie
 Kaap McCormick, kaap in Antarctica
 McCormick (South Carolina), plaats in de Verenigde Staten
 McCormick County, county in de Amerikaanse staat South Carolina

Bedrijf
McCormick (landbouw), een merk van landbouwmachines

 Personen
 Carolyn McCormick (1959), Amerikaans actrice
 Mark McCormick (1962), Amerikaans golfer
 Maureen McCormick (1956), Amerikaans actrice
 Patricia McCormick (1930), Amerikaans schoonspringster
 Sierra McCormick (1997), Amerikaans actrice

 Fictief figuur
 Familie McCormick en Kenny McCormick, personages uit de animatieserie South Park